Michail Koslowski ist der Name folgender Personen:
* Michail Iwanowitsch Koslowski (1753–1802), russischer Bildhauer
 Michail Sergejewitsch Koslowski (* 1989), russischer Automobilrennfahrer